Stevenage Town FC (celým názvem: Stevenage Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Stevenage v nemetropolitním hrabství Hertfordshire. Založen byl v roce 1894 pod názvem Stevenage FC. V roce 1956 byl do klubu sloučen Stevenage Rangers. Zanikl v roce 1968. Po jeho zániku byl ve městě založen nový klub Stevenage Athletic FC.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Broadhall Way.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1894 – Stevenage FC (Stevenage Football Club)
 189? – Stevenage Town FC (Stevenage Town Football Club)
 1956 – fúze s Stevenage Rangers FC ⇒ Stevenage FC (Stevenage Football Club)
 1860 – Stevenage Town FC (Stevenage Town Football Club)
 1968 – zánik ⇒ založení klubu Stevenage Athletic FC

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1899–1900: Herts County League
 1901–1909: Herts County League (Northern Division)
 1920–1921: Herts County League (Northern Division)
 1921–1923: Herts County League (North & East Division)
 1923–1925: Herts County League
 1951–1963: Delphian League
 1963–1967: Southern Football League (Division One)
 1967–1968: Southern Football League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1894
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1968
Hertfordshire